Grass Valley kan syfta på:

 Grass Valley (företag) – en tillverkare av videomixer

Geografi

Australien 

 Grass Valley (ort i Australien), Western Australia, Northam,

USA 

 Grass Valley, Kalifornien, ort, Nevada County, 

Robotskapade Australienförgreningar